Adam Ryen – attore e sceneggiatore norvegese
 Anton Ryen – politico norvegese
 Cathy Ryen – cantante norvegese
 Kai Olav Ryen – ex calciatore norvegese, difensore
 Jan van Ryen – esploratore olandese